Franz Streicher ist der Name folgender Personen:

* Franz Streicher, Pseudonym von Anton Hamik (1887–1943), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Franz Streicher (Musiker) (1916–??), österreichischer Kapellmeister und Komponist 
 Franz Nikolaus Streicher (auch Niklas Streicher; 1736/1738–1811), deutsch-österreichischer Maler